Jorge Garbey ist der Name folgender Personen:

* Jorge Garbey (Fechter) (* 1953), kubanischer Fechter
 Jorge Garbey (Volleyballspieler) (* 1954), kubanischer Volleyballspieler